«9» (также выпускаемый под названиями «EROS9» и «ER9S») — студийный альбом итальянского певца и композитора Эроса Рамаццотти, выпущен компанией Bertelsmann Music Group 30 мая 2003 года.

Сингл «Un’emozione per sempre» из этого альбома возглавил чарты в Италии, Швейцарии и (в испанской версии «Una emoción para siempre») Испании. «9» оказался на первом месте в итальянском хит-параде альбомов, где оставался в течение 14 недель. Тиражом продаж 760.000, он стал самым продаваемым альбомом 2003 года в Италии.

Об альбоме 
Название альбома говорит о том, что это девятый студийный альбом, записанный исполнителем. Рамаццотти также говорил, что он выбрал такое название, потому что к данному числу, как в футболе, часто относится большое количество нападающих: число является метафорой, чтобы сказать слушателю о том, что в жизни нужно атаковать.

Ключевой темой некоторых песен является брак певца с моделью Мишелью Хунцикер, а именно — «Solo ieri» и «C'è una melodia».

На пресс-конференции, посвящённой презентации диска, Рамаццотти охарактеризовал альбом следующим образом:

Песня «Ti vorrei rivivere» напротив, относится к прежней истории любви Рамаццотти. В диск также вошла песня, посвящённая дочери исполнителя, Авроре. Песня «Canzone per lei» также посвящена всем отцам, которые хотят проводить больше времени со своими детьми.

Другая женская фигура, которая упоминается в альбоме — мать певца, Рафаэлла, которая умерла за год до выхода альбома. Ей посвящена песня «Mamara». Рамаццотти говорил, что он хотел вспомнить радостные моменты из жизни со своей матерью, и поэтому выбрал стиль «регги».

Два трека, «Un attimo di pace» и «Piccola pietra» — песни против войны, в частности, первая из них относится к войне сплетен и лжи.

Список композиций 
Авторы композиций — Эрос Рамаццотии, Аделио Кольиати и Клаудио Гвидетти (в неуказанных пунктах)
 «Un attimo di pace» — 4:37;
 «Solo ieri» — 4:11;
 «Un’emozione per sempre» (Ramazzotti, Cogliati, Guidetti, Maurizio Fabrizio) — 3:57;
 «Ti vorrei rivivere» — 4:30;
 «Il buio ha i tuoi occhi» — 4:01;
 «Un’ancora nel vento» 4:08;
 «Piccola pietra» (Ramazzotti, Coglisti, Guidetti, Fabrizio) — 4:06;
 «Mamarà» — 4:01;
 «L’uomo che guardava le nuvole» — 3:42;
 «Canzone per lei» (Ramazzotti, Cogliati, Guidetti, Fabrizio Lamberti) — 3:42;
 «Non ti prometto niente» — 4:07;
 «Falsa partenza» — 4:03;
 «C'è una melodia» (Ramazzotti, Cogliati) — 2:22.

Участники записи 
 Джорджио Армани — дизайнер;
 Антонио Бальо — мастеринг;
 Лука Бигнарди — микширование, запись;
 Марко Борсатти — ассистент;
 Микеле Канова — аранжировка, клавишные, программирование, микширование;
 Винни Колайута — ударные;
 Макс Коста — клавишные, программирование;
 Паоло Коста — бас;
 Макро Агостино — микширование, ассистент;
 Фабрицио Ферри — фотограф;
 Альфредо Голино — барабаны;
 Изабель Гриффитс — скрипка;
 Claudio Guidetti — акустическая гитара, фортепиано, аранжировка, электрическая гитара, клавишные, орган, электрическое фортепиано;
 Майкл Ландау — акустическая гитара, электрическая гитара;
 Бруно Маласома — ассистент, запись;
 Джон Патерно — запись;
 Флора Сала — графический дизайн;
 Челсо Валли;
 Гевин Врайт.

Хит-парады

Источники

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эроса Рамаццотти  

Альбомы 2003 года
Поп-альбомы
Альбомы Италии
Альбомы Эроса Рамазотти